Porta Nuova (ital. für ‚neues Tor‘) steht für:
 Porta Nuova (Mailand)
 Porta Nuova (Palermo), Stadttor in Palermo
 Bahnhof Torino Porta Nuova, Bahnhof in Turin
 Bahnhof Verona Porta Nuova, der Hauptbahnhof von Verona

Siehe auch:
 Portanova
Porto Novo
New Port Richey
Newport
 Neues Tor
 Neutor